Andika bezeichnet:

 Andika (Schriftart), eine Computerschriftart
 Andika (Verwaltungsbezirk), ein Verwaltungsbezirk (Schahrestan) in der Provinz Chuzestan im Südwesten des Iran
 Andrew Andika (* 1987), indonesischer Schauspieler
 Roby Andika (* 1999), indonesischer Fußballspieler
 Firza Andika (* 1999), indonesischer Fußballspieler

Andika ist der Name von:
 Andika Perkasa (* 1964), indonesischer General